Wawrzyniec Medyceusz zw. Wspaniałym (1449–1442) – włoski patrycjusz, gonfaloniere Florencji 1469–1492.
 Wawrzyniec Medyceusz (1514–1548) – włoski arystokrata, pisarz i dramaturg.

Strony ujednoznaczniające